Clifford, soms afgekort tot Cliff, kan verwijzen naar:

Personen

Voornaam 

 Natalie Clifford Barney (1876-1972), Amerikaans schrijfster en dichteres
 Clifford Brown (1930-1956), Amerikaanse jazztrompettist
 Clifford Curzon (1907-1982), Engels pianist
 Clifford Dupont (1905-1978), Rhodesisch staatsman
 Clifford Geertz (1926-2006), Amerikaans cultureel antropoloog
 Clifford Hansen (1912-2009), Amerikaans politicus, 26e gouverneur van Wyoming
 Clifford Joseph Harris Jr. alias T.I. (1980), Amerikaans rapper, songwriter, acteur en muziekproducent
 Clifford Last (1918-1991), Australisch beeldhouwer
 Clifford Marica (1964), Surinaams politicus
 Clifford Olson (1940), Canadees seriemoordenaar en verkrachter
 Reginald Clifford Ridewood (1907-1942), Brits componist en militair kapelmeester
 Clifford Joy Rogers (1897-1962), Amerikaans politicus, 22e gouverneur van Wyoming
 Clifford Shull (1915-2001), Amerikaans natuurkundige
 Clifford D. Simak (1904-1988), Amerikaans schrijver van sciencefiction
 Clifford Smith alias Method Man (1971), Amerikaans rapper bij de Wu-Tang Clan
 Clifford Sobel (1949), Amerikaans zakenman en diplomaat
 Clifford Stoll (1951), Amerikaans astronoom en systeembeheerder
 George Clifford Sziklai (1909-1998), Hongaars elektronica-ingenieur
 Clifford Joseph Trahan alias Johnny Rebel (1938), Amerikaans countryzanger
 George Clifford Wilson (1902-1957), Engels cricketspeler

Achternaam 
 Clifford (geslacht), oorspronkelijk uit Engeland afkomstig Amsterdams patriciërsgeslacht
 Clark Clifford (1906-1998), Amerikaans presidentieel raadsman en minister van Defensie
 Doug Clifford (1945), Amerikaans drummer van Creedence Clearwater Revival
 George Clifford II (1657-1727), Nederlands patriciër, bankier en directeur van de Sociëteit van Suriname
 George Clifford III (1685-1760), Nederlands patriciër, koopman en bankier, vooral bekend als amateurbotanicus en -zoöloog 
 Gerard George Clifford (1779-1847), Nederlands minister
 Jan Clifford (1710-1772), schepen en burgemeester van Amsterdam
 Jan Clifford (1768-1823), Nederlands advocaat, handelaar en politicus
 Jeronimo Clifford (16??-1737), Brits plantage-eigenaar
 Margaret Clifford (1540-1596), Brits patriciër, gravin van Derby
 Stephanie Gregory Clifford alias Stormy Daniels (1979), Amerikaans pornoactrice
 William Kingdon Clifford (1845-1879), Brits wiskundige en filosoof

Plaatsnaam 
 Clifford (Devon)
 Clifford (Herefordshire)
 Clifford (Indiana)
 Clifford (Michigan)
 Clifford (North Dakota)
 Clifford (Ontario)
 Clifford (Pennsylvania)
 Clifford (West Yorkshire)

Overig 
 Clifford Kocqshoven, een voormalige koffieplantage in Suriname
 Clifford-algebra, een algebraïsche structuur, genoemd naar William Kingdon Clifford
 Clifford (film), een Amerikaanse film uit 1994 met Martin Short en Charles Grodin
 Clifford J. Rogers (schip), het eerste containerschip ter wereld
 Clifford (Muppet), een van de handpoppen van Jim Henson
 Clifford (tekenfilmserie), een Amerikaanse animatieserie uit 2000
 Hortus Cliffortianus, een boek van Linnaeus, over het herbarium en de levende plantencollectie van George Clifford III